Кандзаки может означать:

 Кандзаки — город на острове Кюсю в префектуре Сага региона Кюсю (Япония).
 Кандзаки, Нориюки (род. 1982) — японский фигурист, выступающий в мужском одиночном разряде, серебряный медалист Nebelhorn Trophy 2005 года.
 Кандзаки, Хадзимэ (род. 1964) — японский писатель в жанре ранобэ, автор серии «Рубаки» (Slayers).